Межконтинентальный кубок 1994 () — 33-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 1 декабря 1994 года. Прошёл между итальянским клубом «Милан», победителем Лиги чемпионов УЕФА 1993/94, и аргентинским клубом «Велес Сарсфилд», победителем Кубка Либертадорес 1994. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 47 886 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1993/1994
 Кубок Либертадорес 1994

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1994
Межконтинентальный кубок 1994
Спорт в Японии в 1994 году
1994 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио